La polvere è un nome generico attribuito alla materia suddivisa in piccolissime particelle.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Polvere (Dust) – film del 1985 diretto da Marion Hänsel
Polvere  – film del 2009 diretto da Massimiliano D'Epiro e Danilo Proietti

Letteratura 
 Polvere (Clay) – racconto di James Joyce del 1914
Polvere  – concetto presente nella trilogia Queste oscure materie di Philip Pullman
Polvere  – racconto di fantascienza scritto da Charles Pellegrino
Polvere  – poema di Carlo Bordini
Polvere  – romanzo di Patricia Cornwell

Musica 
Polvere – album di Enrico Ruggeri del 1983, da cui è tratta l'omonima canzone
 Polvere. – album di Pierpaolo Lauriola del 2012
 Polvere – singolo di Olly del 2023